«Гоя́с» () — бразильский футбольный клуб из города Гояния, штат Гояс. Клуб является одним из самых сильных и титулованных в своём штате, 28 раз становился чемпионом (другие известные команды штата — «Вила-Нова» (15) и «Атлетико Гоияниенсе» (13). С 1998 года «Гояс» стал присоединившимся членом Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Помимо футбола, в клубе культивируются баскетбол, волейбол, плавание и мини-футбол.

В 2010 году клуб выбыл из элитного дивизиона чемпионата Бразилии с 19-го места, одновременно добившись наивысшего достижения на международной арене, дойдя до финала Южноамериканского кубка.

История 
Клуб был основан сравнительно недавно 6 апреля 1943 года болельщиками «Палмейраса», в честь которого получил свои цвета. В первый год существования команды было зарегистрировано всего 33 болельщика, что стало предметом шуток и насмешек со стороны других команд Гоянии, болельщики которых называли в 1950-е и 1960-е годы «Гояс» «Клубом тридцати трёх» ().

Свой первый матч команда провела в форме, пожертвованной командой «Америка Минейро», чьими цветами также были зелёный и белый, причём зелёных футболок с белыми полосками не хватило и два футболиста играли против «Атлетико Гояниенсе» в белых футболках.

В целом, в 1940-е и 1950-е годы «Гояс» был небольшой командой, не добивавшейся значительных успехов на футбольном поле. В 1954—1961 годах за команду выступал первый кумир торсиды, нападающий Тан Сегурадо, который сумел стать лучшим бомбардиром чемпионата штата в 1956 году. Тем самым, клуб «Гояс» впервые смог хотя бы таком качестве заявить о себе на спортивной арене штата.

Всё начало меняться в 1966 году, когда команда, ведомая защитником и капитаном Макале сумела впервые в своей истории выиграть Лигу Гоияно. С тех пор бело-зелёный клуб прочно вошёл в число лидеров в своём штате. Начиная с 1971 года клуб выиграл ещё 26 титулов в штате Гояс, выйдя по этому показателю на первое место. Кроме того, на данный момент «Гояс» является самым популярным клубом своего штата с 1,6 млн болельщиками. По этому показателю это 16-й клуб Бразилии. В рейтинге КБФ «Гояс» прочно удерживает 13-е место, уступая лишь двенадцати традиционным грандам из штатов Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул и Минас-Жерайс.

С 1973 года команда выступала в большей части чемпионатов Бразилии в элитном дивизионе. В Серии B «Гояс» за всё это время играл лишь в сезонах 1980, 1994 и 1999 (чемпион Серии B). По итогам 2010 года клуб вылетел из Серии A в четвёртый раз.

В 1990 году клуб дошёл до финала Кубка страны, где уступил «Фламенго» по итогам двухматчевого противостояния со счётом 0:1.

В 1999 году «Гояс» стал чемпионом Бразилии в Серии B и вернулся в элиту. В 2005 был достигнут наивысший результат в чемпионате — 3-е место и путёвка в Кубок Либертадорес. До этого самым высоким было 4-е место в 1996 году.

Сезон 2010 выдался для команды противоречивым. С одной стороны, за несколько туров до окончания чемпионата стало очевидно, что «Гоя́су» не удастся спастись от вылета в Серию B (при этом клуб «Атлетико Гоияниенсе», один из принципиальных соперников, сохранил место в элите). С другой стороны, «Гояс» добился лучшего результата в своей истории на международной арене, выйдя в финал Южноамериканского кубка, где «попугаи» уступили лишь в серии пенальти аргентинскому «Индепендьенте» — самому титулованному клубу Южной Америки. Лидерами команды в этот период являлись вратарь и капитан команды Арлей, защитник Маркан, нападающие Рафаэл Моура (лучший бомбардир ЮАК-2010) и Отасилио Нето.

В 2012 году «Гояс» досрочно обеспечил себе победу в Серии B и спустя два года вернулся в Серию A. В 2016—2018 годах выступал в Серии B. В 2019—2020 годах вновь выступал в Серии A. С 2021 года играет в Серии B.

Достижения 
  Чемпион штата Гояс (28): 1966, 1971, 1972, 1975, 1976, 1981, 1983, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018
  Чемпион Бразилии в Серии B (2): 1999, 2012
  Финалист Кубка Бразилии (1): 1990
  Кубок Центро-Запада (3): 2000, 2001, 2002
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2010

Статистика выступлений с 2001 года

Состав клуба в 2010 году 
Полужирным выделены игроки, выступавшие в основе «Гояса» в финале Южноамериканского кубка.

Тренер:  Элио дос Анжос (1958)

Известные игроки 
  Димба (2002—2003)
  Жозе Алоизио (1997—1999), играл также за Сан-Паулу, ПСЖ и Рубин
  Тулио Коста (1987—1992)
  Фернандан (1996—2000; 2009—2010)
  Жозуэ (1996—2004)
  Арлей (1999—2014)
  Андре Крус (2002—2004)
  Графите (2003)
  Пауло Байер (2004—2005, 2007—2008)
  Веллитон (2005—2006, 2006—2007)
  Андре Диас (2004—2006)
  Педро Иарлей (2008—2009)
  Маркан (2010—2011)
  Рафаэл Моура (2010)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба